Пуэйо-де-Санта-Крус () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синка-Медио. Занимает площадь 9.43 км². Население — 369 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски